Pevensie is een familienaam die voorkomt in De Kronieken van Narnia, een kinderboekenserie van C.S. Lewis.

 Peter Pevensie, de oudste van de Pevensie-kinderen en de Hoge Koning van de wereld Narnia.
 Susan Pevensie, de tweede van de Pevensie-kinderen en een koningin van de wereld Narnia.
 Edmund Pevensie, de derde van de Pevensie-kinderen en een koning van de wereld Narnia.
 Lucy Pevensie, de vierde en jongste van de Pevensie-kinderen, een koningin van de wereld Narnia en het lievelingetje van de Leeuw Aslan de echte Koning van Narnia.

Zie ook 
 Pevensey

De Kronieken van Narnia
Pevensie